Trattato di Saigon (1862) – firmato il 5 giugno 1862, al termine della campagna di Cocincina
 Trattato di Saigon (1874) – firmato il 15 marzo 1874, a seguito della spedizione Garnier